As Quintás puede referirse a:

As Quintás (Abegondo), lugar de la parroquia de Abegondo, concello de Abegondo.
As Quintás (Amoeiro), lugar de la parroquia de Rouzós, concello de Amoeiro.
As Quintás (Burres), lugar de la parroquia de Burres, concello de Arzúa.
As Quintás (Campo), lugar de la parroquia de Campo, concello de Arzúa.
As Quintás (Boborás), lugar de la parroquia de Xuvencos, concello de Boborás.
As Quintás (Andavao), lugar de la parroquia de Andavao, concello de Boimorto.
As Quintás (Os Ánxeles), lugar de la parroquia de Os Ánxeles, concello de Boimorto.
As Quintás (Arceo), lugar de la parroquia de Arceo, concello de Boimorto.
As Quintás (Cervo), lugar de la parroquia de Sargadelos, concello de Cervo.
As Quintás (Frades), lugar de la parroquia de Ledoira, concello de Frades.
As Quintás (Láncara), lugar de la parroquia de Muro, concello de Láncara.
As Quintás (Piñeiro), lugar de la parroquia de Piñeiro, concello de Maside.
As Quintás (Rañestres), lugar de la parroquia de Rañestres, concello de Maside.
As Quintás (Orol), lugar de la parroquia de Bravos, concello de Ourol.
As Quintás (Páramo), lugar de la parroquia de Moscán, concello de Páramo.
As Quintás (Pungín), lugar de la parroquia de Punxín, concello de Pungín.
As Quintás (Santiago de Compostela), lugar de la parroquia de O Carballal, concello de Santiago de Compostela.
As Quintás (Touro), lugar de la parroquia de Enquerentes, concello de Touro.
As Quintás (Vilamarín), lugar de la parroquia de Reádegos, concello de Villamarín.